Legio IIII è la denominazione di diverse legioni dell'esercito romano:

Legio IIII (Cesare)
Legio IIII (Marco Antonio)
Legio IIII Flavia Felix
Legio IIII Italica
Legio IIII Macedonica
Legio IIII Parthica
Legio IIII Scythica
Legio IIII Sorana

Pagine correlate
Elenco di legioni romane